Een verkeersweg:
 N454 (België)
 N454 (Frankrijk)
 N454 (Nederland), zie Provinciale weg 454

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing